Барон Вивиан из Глинна и Труро в графстве Корнуолл — наследственный титул в системе Пэрства Соединенного Королевства. Он был создан 19 августа 1841 года для британского военачальника, сэра Ричарда Хасси Вивиана, 1-го баронета (1775—1842). 19 января 1828 года для него уже был создан титул баронета из Труро в графстве Корнуолл. Хасси Вивиан имел чин генерал-лейтенанта британской армии. Он заседал в Палате общин Великобритании от Труро (1820—1826), Виндзора (1826—1831) и Восточного Корнуолла (1837—1841), занимал посты главнокомандующего в Ирландии (1831—1836) и генерал-фельдцейхмейстера (1835—1841). Его старший сын, Чарльз Креспинги Вивиан, 2-й барон Вивиан (1808—1886), представлял Бодмин в Палате общин (1835—1842) и служил в качестве лорда-лейтенанта Корнуолла (1856—1877). Его сын, Хасси Креспигни Вивиан, 3-й барон Вивиан (1834—1893), был дипломатом. Он являлся послом Великобритании в Египте (1873—1874, 1876—1879), Валахии и Молдавии (1874—1876), Швейцарии (1879—1881), Дании (1881—1884), Бельгии (1884—1892) и Италии (1892—1983). Правнук последнего, Николас Криеспигни Лоуренс Вивиан, 6-й барон Вивиан (1935—2004), был военным и консервативным членом Палаты лордов. Лорд Вивиан был одним из девяноста избранных наследственных пэров, которые остались в Палате лордов после принятия Акта Палаты лордов 1999 года. По состоянию на 2023 год носителем титула являлся его единственный сын, Чарльз Криспигни Хасси Вивиан, 7-й барон Вивиан (род. 1966), который стал преемником своего отца в 2004 году.

Генерал сэр Роберт Джон Хасси Вивиан (1802—1887), внебрачный сын первого барона Вивиана, также был крупным военным. Другим членом семьи Вивиан был Генри Хасси Вивиан, 1-й барон Суонси (1821—1894). Он был сыном промышленника Джона Генри Вивиана (1785—1855) и племянником 1-го барона Вивиана. Младшим братом лорда Суонси был промышленник и либеральный политик, сэр Артур Вивиан (1834—1926).

Традиционная резиденция баронов Вивиан — Глинн-хаус, недалеко от Кардинхема, графство Корнуолл. Дом был приобретен 1-м бароном Вивианом.

Бароны Вивиан (1841) 
 1841—1842: генерал-лейтенант (Ричард) Хасси Вивиан, 1-й барон Вивиан (28 июля 1775 — 20 августа 1842), старший сын промышленника Джона Вивиана (1750—1826);
 1842—1886:  (24 декабря 1808 — 24 апреля 1886), старший сын предыдущего;
 1886—1893:  (19 июня 1834 — 21 октября 1893), старший сын предыдущего от первого брака;
 1893—1940: Джордж Креспиньи Брабазон Вивиан, 4-й барон Вивиан (21 января 1878 — 28 декабря 1940), единственный сын предыдущего;
 1940—1991: Энтони Креспиньи Клод Вивиан, 5-й барон Вивиан (4 марта 1906 — 24 июня 1991), единственный сын предыдущего от первого брака;
 1991—2004: бригадир  (11 декабря 1935 — 26 февраля 2004), старший сын предыдущего;
 2004 — настоящее время: Чарльз Креспиньи Хасси Вивиан, 7-й барон Вивиан (род. 20 декабря 1966), единственный сын предыдущего от первого брака;
 Наследник титула: Томас Креспиньи Брабазон Вивиан (род. 17 января 1971), единственный сын достопочтенного Виктора Энтони Ральфа Брабазона Вивиана (1940—2013), двоюродный брат предыдущего.

См. также 
 Вивиан (семья)
 Барон Суонси

Примечания

Источники 
 Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). / Eds.: Charles Kidd, David Williamson. — : St Martin’s Press, 1990.
 Leigh Rayment’s Peerage Pages 
 thepeerage.com
 Vivian, Baron (UK, 1841) 

 
Вивиан
Вивиан